Doerry ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Doerry (1924–1957), auch: Edith Doerry-Roseveare, deutsch-englische Sportjournalistin
 Gerd Doerry (1929–2013), deutscher Erziehungswissenschaftler und Sozialpädagoge
 Kurt Doerry (1874–1947), deutscher Leichtathlet und Olympiateilnehmer
 Martin Doerry (* 1955), deutscher Journalist
 Walter Doerry (1880–1963), deutscher Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Dörrie